Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Giani – włoski siatkarz i trener siatkarski
 Domenico Giani – włoski oficer